Fernald puede hacer referencia:

 El hombre con ganchos en vez de manos.

 Abreviatura científica del botánico Merritt Lyndon Fernald 1873-1950.